Friedrich-I.-Denkmal bezeichnet folgende Denkmäler:

 Denkmal König Friedrich I. (Berlin)
 König-Friedrich-I.-Denkmal (Königsberg)